Okręty US Navy o nazwie USS  "Farquhar":
 Pierwszy "Farquhar" (DD-304) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1920-1930.
 Drugi "Farquhar" (DE-139) był niszczycielem eskortowym, który był w służbie w latach 1943-1946.

Farquhar